Dies ist eine noch unvollständige Liste von Städte- und Gemeindepartnerschaften zwischen Deutschland und Israel.

Legende

Form der Beziehung:
 P (Partnerschaft): Förmlich, zeitlich und sachlich nicht begrenzte Städtepartnerschaft, beruhend auf einem Partnerschaftsvertrag(Partnerschaftsurkunde).
 F (Freundschaft): Eine Verbindung, die auf einer Vereinbarung beruht, aber zeitlich begrenzt ist und/oder genau spezifizierte Projekte der Beziehung benennt.
 K (Kontakt): Eine Verbindung ohne förmliche Festigung.

Siehe auch 
 Gemeindepartnerschaft
 Deutsch-israelische Beziehungen

Einzelnachweise 

Liste (Gemeindepartnerschaften)
Kommunalpolitik (Deutschland)
Kommunalpolitik (Israel)
Deutsch-israelische Beziehungen